El nombre de Teatro Victoria es el nombre de varios edificios civiles, clasificados como teatros.

Algunos se localizan en:
  en Australia
 El Teatro Victoria (Victoria Theatre) de Newcastle (New South Wales).
  en Chile
 El Teatro Victoria de Curicó.
  en España
 El Teatro Victoria de Barcelona.
 El Teatro Reina Victoria de Madrid.
 El Teatro Victoria de Talavera de la Reina.
  en Estados Unidos
 El Teatro Victoria (Victoria Theatre) de Nueva York.
 El Teatro Victoria (Victoria Theatre) de San Francisco.
  en Reino Unido
 El Teatro Victoria (Victoria Theatre) de Halifax (West Yorkshire).
  en Singapur
 El Teatro Victoria (Victoria Theatre) de Singapur.
  en Uruguay
 El Teatro Victoria de Montevideo.